Smithfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Smithfield (Illinois)
Smithfield (Kentucky)
Smithfield (Nebraska)
Smithfield (North Carolina)
West Smithfield
Smithfield (Ohio)
Smithfield (Pennsylvania)
Smithfield (Utah)
Smithfield (Virginia)
Smithfield (West Virginia)

Verder:
Smithfield (Dublin), een plein in Dublin en de omliggende wijk
Smithfield (Zuid-Afrika)
Smithfield (Suriname), een plaats in Saramacca in Suriname

Overig
De codenaam voor de eerste generatie Pentium D processors.